Хупа:

 Хупа — балдахин, под которым пара стоит во время еврейской свадьбы, а также сама эта церемония.
 Хупа — индейский народ в Калифорнии.
 Хупа — язык народа хупа.